Carola Arons (1971-), actrice néerlandaise ;
 Leo Arons (1860-1919), physicien et homme politique allemand ;
 Rich Arons (1958-), réalisateur et producteur américain.

Voir aussi